Константин Иванович Миронов: Миронов, Константин Иванович (1897—1942) — советский военный деятель, полковник.
 Миронов, Константин Иванович (1931—1999) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.